Арзуманя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Арзуманян Анушаван Агафонович (1904–1965) — радянський науковець, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин АН СРСР, Академік АН СРСР.
 Арзуманян Ашот Мартиросович — вірменський письменник.
 Арзуманян Вардкес Зіноверович (нар. 1963) — український підприємець, ресторатор.
 Арзуманян Володимир Ваграмович (нар. 1998) — вірменський музикант, переможець Дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2010.
 Арзуманян Гагік — вірменський публіцист.
 Арзуманян Георгій Сергійович (нар. 1984) — вірменський шахіст, гросмейстер.
 Арзуманян Єрванд Ашотович (нар. 1941) — радянський актор.
 Арзуманян Макіч Ваганович (1919–1988) — головний редактор Вірменської Радянської Енциклопедії (1979–1988), доктор історичних наук, професор.
 Арзуманян Олександр Робертович (нар. 1959) — вірменський політик, міністр закордонних справ.
 Арзуманян Павло Рубенович (1923—2010) — радянський вчений в області економіки виноградарства і плодівництва.
 Арзуманян Роберт Норайрович (нар. 1985) — вірменський футболіст.
 Арзуманян Севада Якович (нар. 1969) — вірменський футболіст.

Вірменські прізвища